

Чернево — село, община Суворово, Варненська область

Чернево — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Чернево — присілок, Вологодський район, Вологодська область

Див. також 
 Черневе